«Виннипег Джетс» () — канадский профессиональный хоккейный клуб базирующийся в городе Виннипеге, провинция Манитоба и выступающий в Центральном дивизионе Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб основан в 2011 году в результате переезда команды «Атланта Трэшерз». Назван в честь другого хоккейного клуба выступавшего в Виннипеге с 1972 по 1996 годы, совершивший переезд в Финикс.  Домашние матчи проводит на арене «Белл МТС Плэйс». В сезоне 2014/15 «Виннипег» впервые попал в плей-офф, где в первом раунде уступил «Анахайм Дакс» в четырёх матчах. В сезоне 2017/18 «Виннипег» во второй раз в своей истории вышел в плей-офф, где в первом раунде против «Миннесоты Уайлд» одержал первую победу в Кубке Стэнли и впервые выиграл серию. В плей-офф 2018 «Джетс» показали лучший результат в истории франшизы, дойдя до финала Западной конференции.

Статистика сезонов

Примечания

Ссылки 
Статистика сезонов «Виннипег Джетс» на hockeydb.com

 
Виннипег Джетс